Bačka, streek in Hongarije
 31. SS-Freiwilligen-Grenadier-Division, SS-divisie met de bijnaam Batschka